Korngold ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Korngold (1863–1939), österreichischer Theaterschauspieler und Schriftsteller, siehe Eduard Kornau
 Erich Wolfgang Korngold (1897–1957), österreichischer Pianist, Komponist und Dirigent, Bruder von Hans Robert Korngold
 Hans Robert Korngold (1892–1965), österreichischer Bandleader, Schlagzeuger, Bruder von Erich Wolfgang Korngold
 Julius Korngold (1860–1945), österreichischer Musikkritiker, Pianist, Komponist und Anwalt
 Luzi Korngold (1900–1962), österreichische Sängerin, Schauspielerin, Pianistin und Schriftstellerin
 Ralph Korngold (1882–1964), polnisch-amerikanischer Schriftsteller